Nuttall ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Nuttall (* 1982), britische Schauspielerin 
 Geoffrey Nuttall (1911–2007), britischer Historiker
 George Henry Falkiner Nuttall (1862–1937), britischer Parasitologe
 Hannah Nuttall (* 1997), britische Leichtathletin
 Harry Nuttall, 4. Baronet (* 1963), britischer Autorennfahrer und Motorsportfunktionär
 Ian Nuttall, englischer Squashspieler
 Joe Nuttall (* 1997), englischer Fußballspieler
 John Mitchell Nuttall (1890–1958), britischer Physiker (Geiger-Nuttall-Regel)
 Paul Nuttall (* 1976), britischer Politiker
 Sarah Nuttall (geboren 20. Jahrhundert), südafrikanische Literaturwissenschaftlerin
 Thomas Nuttall (1786–1859), englischer Botaniker und Zoologe
 Zelia Nuttall (1857–1933), US-amerikanische Archäologin und Anthropologin

Nuttall steht für:

 Nuttall (Berg), eine Einteilung von Bergen in Großbritannien

Siehe auch:
 Nuthall
 Codex Nuttall (auch: Codex Zouche-Nuttall), präkolumbische Bilderhandschrift der Mixteken, vermutlich aus dem 14. Jahrhundert